

Patronyme 

 Henri-Hartard de Raville (1633-1719), prélat luxembourgeois.

Toponyme 

 Hôtel de Raville, hôtel particulier français en Moselle ;
 Raville, hameau de Cherisy, commune française d’Eure-et-Loir ;
 Raville, commune française située dans le département de la Moselle ;
 Raville-sur-Sânon, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 , demeure luxembourgeoise.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France